Хахита́ — село в Левашинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Хахита как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 6 км к северо-западу от села Леваши, на реке Нахкер. Село Хахита граничит с сёлами: на северо-западе с Орада Чугли, на севере с Урма, на востоке — с Нижним Чугли, а на юго-востоке — с селами Леваши и Кутиша.

Население

Улицы 
Улицы села:

Учреждения 
В селе имеются средняя школа, больница и детский сад. Идёт строительство спортивного комплекса.

Примечания 

Населённые пункты Левашинского района
Муниципальные образования Левашинского района
Сельские поселения Дагестана